Stocksee ist die Bezeichnung für:

 Stocksee, Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein 
 Stocksee (Kreis Plön), See bei Stocksee in Schleswig-Holstein 
 Stocksee (Landkreis Bamberg), See bei Memmelsdorf in Oberfranken
 Stocksee (Penzberg), See in Penzberg in Oberbayern